Mitterreith ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:

 Mitterreith (Gemeinde Zwettl)
 Mitterreith (Gemeinde Waldburg)